José Maria Heredia henviser til:

 José María Heredia y Campuzano (1803-1839) – kubansk digter
 José-Maria de Heredia (1842-1905) – fransk forfatter